Fábio Pereira da Silva, dit Fábio, né le  à Petrópolis, est un footballeur international brésilien qui joue au poste d'arrière droit ou d'arrière gauche au club de Grêmio FBPA. Il est le frère jumeau de Rafael qui joue au Botafogo FR.

Biographie

En club 
Fábio et son frère jumeau, Rafael, commencent leur carrière dans le club brésilien de Fluminense. Ils sont tous deux remarqués par le recruteur de Manchester United Les Kershaw lors d'un tournoi junior à Hong Kong en 2005. Le club anglais les recrute par la suite en janvier 2008. Fábio marque son premier but en Premier League le  contre Wigan Athletic (victoire 4-0).

Le , Fábio, en manque de temps de jeu à Manchester United, est prêté pour la saison 2012-2013 aux Queens Park Rangers.

En janvier 2014, il est transféré au club gallois à Cardiff City.

Le 22 août 2016, Il s'engage pour deux années avec Middlesbrough FC, club promu en Premier League.

Le 18 juillet 2018, il s'engage pour trois saisons avec le FC Nantes.

Le 29 septembre 2018, à l'occasion de son premier match avec le FC Nantes, il affronte son jumeau Rafael pour la première fois de sa carrière à Lyon. Il réalise à l’occasion de ce match, sa première passe décisive pour son compatriote Gabriel Boschilia.

Le brésilien retourne dans on pays d'origine en signant le 10 janvier 2023 pour Grêmio.

En sélection 
Passé par la sélection brésilienne des moins de 17 ans, Fábio honore sa première sélection en A le  face au Costa Rica (victoire 1-0).

Palmarès

En club 
  Manchester United
 Champion d'Angleterre en 2011
 Finaliste de la Ligue des champions en 2011
 Vainqueur du Community Shield en 2010.
  FC Nantes
 Vainqueur de la Coupe de France en 2022

En sélection 
 Brésil -17 ans
 Vainqueur du Championnat de la CONMEBOL des moins de 17 ans en 2007.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international brésilien
Joueur du Manchester United FC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du Cardiff City FC
Joueur du Middlesbrough FC
Joueur du FC Nantes
Joueur du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Naissance en juillet 1990
Naissance à Petrópolis
Jumeaux